E
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák